

Historische begrippen
 In de Romeinse tijd: Romeins legionair
 In de Middeleeuwen: ridder (ruiter)

Personen met Miles als voornaam
Miles Davis, Amerikaans jazzcomponist en -musicus
Miles Dempsey, Brits generaal
Miles Stewart, Australische triatleet

Personen met Miles als achternaam
Anthony Miles, Brits schaker
John Miles (musicus), Engels muzikant en componist
John Miles (coureur), een ex-Formule 1 coureur

Plaatsen
 Miles (Iowa)
 Miles (Texas)

Televisie/Films
 Miles (2016), Amerikaanse film uit 2016